Rafinesque se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Constantine Samuel Rafinesque-Schmalz
 Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz